Эрнест (Эрнст) Яковлевич Фурман (1898—1939) — советский разведчик, капитан госбезопасности (20 декабря 1936).

Биография 
Родился в еврейской семье. Член РКП(б) c 1918 или 1922. В 1918—1920 служил в Красной армии, воевал на польском фронте, командир отряда особого назначения. С 1920 в органах государственной безопасности. В 1922—1925 находился в командировке за границей, работал в торговом представительстве в Берлине. В 1926—1930 работал в Госплане РСФСР. С марта 1933 начальник 7-го отделения ИНО ОГПУ. В 1937—1938 начальник 6-го отделения ИНО ГУГБ НКВД СССР. Проживал по адресу: Большой Комсомольский переулок, дом 3-А, квартира 42.

29 июня 1938 арестован, 25 февраля 1939 приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания по обвинению в шпионаже и участии в контрреволюционной террористической организации. Был расстрелян в день вынесения обвинительного приговора, захоронен на территории Донского крематория. Реабилитирован посмертно 16 марта 1957.

Примечания

Литература 
 Абрамов В. Евреи в КГБ. Палачи и жертвы. М., Яуза — Эксмо, 2005.

Ссылки 
 Память о бесправии
 Биография на сайте «Хронос»

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Разведчики СССР
Репрессированные сотрудники НКВД
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР